«Волчонок среди людей» — советский фильм 1988 года режиссёра Талгата Теменова.

Сюжет 
Десятилетний Самат живёт у бабушки в далёком ауле. Как-то он в горах находит волчонка и приносит его домой, пряча от бабушки. В то же время охотник Асанбек, убивший волчицу и считающий волчонка своей добычей, чтобы сделать чучело, ищет его. Самат, опасаясь, что волчонка обнаружат, относит его в горы, но привыкший к мальчику волчонок не хочет уходить. Асанбек находит их, пытается отобрать волчонка у мальчика, и Самат, сопротивляясь, падает в горную реку. Асанбек успевает спасти его, но, когда Самат выздоравливает, он начинает искать своего волчонка…

В ролях 
 Айкын Калыков — Самат
 Нуржуман Ихтымбаев — Асанбек
 Ботагоз Нурлыбаева — Маржан
 Бикен Римова — Алтын-апа
 Ерболат Оспанкулов — Гили-Гили
 Калампыр Айсангалиева — мать Самата
 Гульжамал Казакбаева — мать Маржан
 Александр Корженков — эпизод
 Лариса Шахворостова — ''эпизод

Критика 
Ответственность перед детьми ощущали создатели фильма «Волчонок среди людей», снятого в мосфильмовском объединении «Юность». В работе над картиной принимает участие и художественный руководитель объединения Ролан Быков. Эта картина — неожиданное явление для современного детского кино. Можно сказать, что лента — возвращение к старым, добрым традициям детского кино.

Фестивали и награды 
 Главный приз «Лукас» ХV-го Международного кинофестиваля детского кино «Лукас» (Франкфурт-на-Майне, ФРГ, 1989).
 Приз жюри и Серебряная медаль Международного кинофестиваля детских фильмов в Джиффони (Джиффони, Италия, 1989).
 Специальный приз жюри «За лучший режиссёрский дебют» Международного кинофестиваля в Лиссабоне (1990).

Литература 
 Маленький мальчик и маленький волк // «Советский экран», № 4, 1989. — стр. 5
 Волчонок среди людей // Домашняя синематека: отечественное кино 1918—1996. — М.: Дубль-Д, 1996. — 520 с. — стр. 73

Ссылки 
 Волчонок среди людей // Мосфильм

Фильмы СССР 1988 года
Детские фильмы СССР
Фильмы-драмы СССР
Фильмы о волках
Фильмы студии «Мосфильм»
Фильмы студии «Казахфильм»